Un vento senza nome – album di Irene Grandi del 2015
Un vento senza nome – singolo di Irene Grandi del 2015